SC Bad Neuenahr steht für:

 den Sportverein SC 07 Bad Neuenahr
 den Frauenfußballverein SC 13 Bad Neuenahr